Alan Campbell (scenarioschrijver) (1904-1963), Amerikaans scenarioschrijver
 Alan Campbell (acteur) (1957), Amerikaans acteur
 Alan Campbell (voetballer) (1960), Iers voetballer
 Alan Campbell (roeier) (1983), Brits roeier